Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Nationaal Zweminstituut Amsterdam